Ле́нинский зачёт — регулярное мероприятие в комсомоле, проводившееся с целью проверки политической грамотности и «повышения политической активности» молодёжи.

История 
Был задуман и впервые проведён как одно из мероприятий в честь столетия В. И. Ленина (22 апреля 1970 г.).                                                 

В ходе Ленинского зачёта:
 рассматривалось выполнение личных обязательств комсомольца на трудовом, учебном, общественном поприще. Личные обязательства в некоторых организациях должны были записываться в специальной тетрадке.
 рассматривалась успеваемость комсомольца (для студентов и школьников). В случае плохой успеваемости можно было не получить зачёт, что грозило последующим исключением из комсомола и института, однако практически зачёт никто не «заваливал». «Пропесочивание» на Ленинском зачёте считалось одной из мер морального воздействия на «отстающих».
 рассматривалось наличие общественной работы;
 задавались вопросы для проверки «политической грамотности»:
 вопросы на знание устава ВЛКСМ;
 вопросы на знание международной обстановки;
 вопросы по материалам последних съездов КПСС и ВЛКСМ, пленума ЦК КПСС, книг Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.

Зачёты проводились представителями райкомов комсомола и членами комсомольских комитетов организаций. Иногда райкомы не принимали в зачёте непосредственного участия, доверяя местным комитетам. Если по каким-либо причинам комсомолец не принимал участие в зачётной кампании, то в дальнейшем об этом никто не вспоминал. Видимо, в районных комитетах не было плана на стопроцентное участие.

Наиболее неформально Ленинские зачёты проводились в молодых комсомольских организациях — школах, техникумах, училищах и т. п. Здесь основными темами были политическое положение, структура управления в стране, первоочередные задачи комсомола, успеваемость.

В крупных гражданских организациях Ленинский зачёт был весьма «заорганизован»: главной задачей было вовремя отчитаться. Принимавшие зачёт серьёзно относились только к формальной стороне дела и обеспечению массовости.

В мелких организациях с небольшим числом комсомольцев зачёты обычно не проводились.

При приёме в КПСС комсомолец должен был отчитаться в сдаче Ленинского зачёта.

В газетах и печати положительно оценивался опыт проведения Ленинских зачётов, например в юбилейном сборнике Московского метрополитена было написано:

Проведение Ленинских зачётов способствовало резкому повышению трудовой, общественной, рационализаторской активности молодёжи. Достаточно сказать, что только в одном электродепо «Северное» молодые новаторы подали более 30 ценных рационализаторских предложений, внедрение которых позволило метрополитену сэкономить немалые средства и облегчить труд многих людей.

Практика приёма Ленинского зачёта прекратилась после начала перестройки.

Примечания

Литература 

 Глава 6.5. // Общественная жизнь политехников в XX веке / И. В. Грузных, Ю. М. Исаев, В. Ф. Истомин и др.; Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; отв. ред. И. Г. Кручинин. — СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2004. — 253 с.

Ссылки 
 Смирнов А. Ленинский Зачет (рассказ бывалого человека) // Заневский Летописец.

Комсомол
Пропаганда в СССР
Награды ЦК ВЛКСМ